Bai može značiti:
Bai, tibetsko-burmanski narod.
Bai (Ubangijski narod), etnička grupa iz južnog Sudana
Bai (jezik), ubangijski jezik iz južnog sudana.